Antonio Amorth – (1908-1986) avvocato e docente italiano.
 Gabriele Amorth – (1º maggio 1925 – 16 settembre 2016) presbitero, scrittore ed esorcista italiano.